Uzushio signifie tourbillon en japonais et peut désigner :
 le JDS Uzushio, un sous-marin japonais ;
 l'Uzushio, un train express au Japon.